Ring of Fire kan syfta på:

Ring of Fire (sång) – en låt med Johnny Cash
Ring of Fire: The Best of Johnny Cash – ett samlingsalbum med Johnny Cash
Ring of Fire (Def Leppard) – en låt med Def Leppard
Ring of Fire (TMNT 1987) – ett avsnitt av TV-serien Teenage Mutant Ninja Turtles
Ring of Fire (musikgrupp) – svensk musikgrupp bildad år 1993
Pacific Ring of Fire – en nästan sammanhängande serie av djuphavsgravar och vulkaner runt Stilla Havet, se Eldringen